Финько:
 Финько, Виктор Данилович (1926—2009) — советский и украинский учёный-правовед.